Индж () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Индж, Питер (род. 1935) — британский фельдмаршал.
 Индж, Уильям (1913—1973) — американский драматург, прозаик и сценарист.